Otte Brahe kan syfta på flera personer:

 Otte Thygesen Brahe (1518-1571) till Knudstrup och Elved, danskt riksråd
 Otte Steensen Brahe (1578–1651) till Næsbyholm, dansk godsägare 
 Otte Axelsen Brahe (1579-1611) till Elved, dansk godsägare
 Otte Pedersen Brahe (1582-1642) till Krogholm och Torbenfeldt, dansk godsägare